Aleksandr Ivanovič Kuprin – scrittore russo
 3618 Kuprin – asteroide della fascia principale